Als Stuttgarter Stadtderby werden Fußballspiele zwischen den beiden erfolgreichsten Fußballvereinen Stuttgarts, dem VfB Stuttgart und den Stuttgarter Kickers bezeichnet. Andere Bezeichnungen sind Stuttgarter Derby oder Stuttgarter Lokalderby. Es stellt mit 104 Pflichtspielen (inkl. Testspiele 168), zuletzt 1992 in der Bundesliga, eines der am häufigsten ausgetragenen Fußballderbys in Deutschland dar. Die Listen umfassen die Pflicht- und Testspiele zwischen den ersten Herrenmannschaften beider Vereine.

Spiele zwischen den Stuttgarter Kickers und dem VfB Stuttgart

Die Statistik

Die Pflichtspiele

Die Testspiele

Spieler, die für beide Mannschaften aktiv waren 
Ungeachtet der Konkurrenz zwischen den Clubs waren einige Spieler bei beiden Vereinen unter Vertrag. 29 der 37 Akteure wechselten direkt zwischen den Clubs.

Weblinks 
 Offizielle Internetseite der Stuttgarter Kickers
 Offizielle Internetseite des VfB Stuttgart
 Das Derby gegen den VfB

Fußball (Stuttgart)
Fußballderby
Stuttgarter Kickers
VfB Stuttgart
Sportveranstaltung in Stuttgart